Ґміна Вонсош може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Вонсош (Ґраєвський повіт) — сільська ґміна у Підляському воєводстві
 Ґміна Вонсош (Ґуровський повіт) — місько-сільська ґміна у Нижньосілезькому воєводстві